P16, P-16 ou P.16 peut faire référence à :

Automobile 
 Peugeot-Talbot P16, un prototype automobile.

Biologie 
 p16, une protéine suppresseuse de tumeur.

Domaine militaire et armes 
 AMC Schneider P16, une automitrailleuse française ;
 FFA P-16, un avion à réaction militaire suisse ;
 Piaggio P.16 était un prototype de bombardier italien ;
 Steyr Hahn M12 P16, un pistolet autrichien.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres